Михаи́л Никола́евич Кондако́в (1898—1954) — советский конструктор артиллерийского вооружения.

По утверждению А.Б. Широкорада, Кондаковым впервые в мире была создана безоткатная автоматическая пушка.

Биография 
Родился в Петербурге в семье служащего. В 1917 году окончил реальное училище. В 1918 году вступил добровольцем в Красную Армию. В 1919 году направляется на учебу на Первые Петроградские артиллерийские курсы, после окончания которых был оставлен на них командиром курса и адъютантом. Вместе с курсами принимает участие в 1919 году в борьбе с Юденичем, а в 1921 году в подавлении Кронштадтского восстания в качестве начальника штаба группы тяжелой артиллерии.

В 1921 году становится слушателем Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского, которую закончил в 1927 году.

После окончания академии вплоть до демобилизации из армии по состоянию здоровья в звании военинженера 2 ранга в 1929 году работал начальником отдела на Научно-исследовательском опытном полигоне. В дальнейшем до 1932 год работал инженером-конструктором сначала на полигоне, а затем в научно-исследовательском отделе Артиллерийской академии, где одновременно занимался преподавательской деятельностью.

В Артиллерийской академии Кондаков вместе с другим её преподавателем А.А. Толочковым начинает проектирование ряда артсистем. Специально для Кондакова руководство академии в 1932 году создает КБ, которое первоначально именуется КБ Артакадемии. В 1930-е годы его именуют то КБ АУ (Артиллерийского управления), то ОКБ-ОМА. Позже оно получает окончательное название ОКБ-43. КБ было отведено помещение в городке Артиллерийской академии в Ленинграде. В 1938 году академия переехала в Москву, а КБ Кондакова осталось в Ленинграде.

С 1932 года до последних дней своей жизни являлся начальником и главным конструктором Особого конструкторского бюро, где принимал участие в проектировании ряда опытных образцов стрелкового и артиллерийского вооружения: 20-мм многоствольной пушки, 37-мм зенитного орудия, а также ряда установок.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Шуваловском кладбище.

Награды 
Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Литература 
Единственным источником о М.Н. Кондакове является книга «Тайны русской артиллерии» (2003) А.Б. Широкорада. По утверждению А.Б. Широкорада, единственная книгой, где до него вскользь был упомянут Кондаков, была «История советского стрелкового оружия и патронов» Д.Н. Болотина. Также, по его словам, деятельность Кондакова не нашла отражения ни в открытой, ни в закрытой литературе, и даже в архивах нет специальных фондов Кондакова или ОКБ-43.

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Конструкторы СССР
Конструкторы артиллерии
Похороненные на Шуваловском кладбище